John Harmar henviser til:

 John Harmar den ældre (omtrent 1555-1613) – engelsk klassisk filolog
 John Harmar den yngre (omtrent 1594-1670) – engelsk klassisk filolog